Hannerup har flere betydninger:
 Hannerup (Faster Sogn) – en bebyggelse i Faster Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Hannerup (Fredericia) – en bebyggelse i Hannerup Sogn, Fredericia Kommune
 Hannerup (Snæbum Sogn) – en bebyggelse i Snæbum Sogn, Mariagerfjord Kommune (før 2008: Stenild Sogn)